Sandbad steht für
Sandbad, Tierverhalten
Sandbad (Chemie), Vorrichtung
Sandbad (Wellness), Badeanlage